Norra skäret kan syfta på följande platser:

Åland 

 Norra skäret (Föglö, Åland), 
 Norra skäret (Vårdö, Åland),